Parque Vespucio Norte puede referirse a:

Parque Américo Vespucio Norte, calle de la comuna de Peñalolén, en Santiago de Chile.
Parque Vespucio Norte, área verde de las comunas de Conchalí y Recoleta, en Santiago de Chile.